Alchemist – gruppo musicale australiano
 Alchemist – azienda di videogiochi giapponese
 Alchemist – album di Aleksander Vinter
 The Alchemist – disc jockey e rapper statunitense
 L'alchimista (The Alchemist) – opera teatrale di Ben Jonson
 Alchemist – videogioco del 1984 per ZX Spectrum